«Лесная песня» () — советский художественный фильм режиссёра Виктора Ивченко, вышедший на киностудии им. А. Довженко в  году. Экранизация одноимённой драмы-феерии украинской писательницы Леси Украинки.

Премьера состоялась 7 августа 1961 года.

Сюжет 
Парень и девушка на берегу реки листают книгу Леси Украинки «Лесная песня». Чтение переносит молодых людей на Полесье, где разворачивается действие драмы.

В волшебном лесу встречаются мифологические персонажи и люди. Игра деревенского парня Лукаша на сопилке пробуждает от сна лесную девушку Мавку. Между ними возникает любовное чувство. Ради Лукаша Мавка уходит из своего лесного царства к людям. Мать Лукаша настороженно относится к Мавке. По её настоянию Лукаш женится на вдовице Килине, чем причиняет невыносимую боль Мавке, её забирает «Тот, кто в скале сидит». Леший проклинает Лукаша за измену и превращает его в волка.

После смерти дядьки Льва Лукаш-волк мечется по лесу, своим криком возвращает Мавку из забытья. Она прощает Лукаша, и тот снова становится человеком.

В надежде увидеться с Лукашем Мавка приходит к его дому, где встречается с Килиной, и та проклинает её. Мавка превращается в плакучую иву. Домой возвращается Лукаш, и сын Килины просит его сыграть на дудке. Звучит мелодия, которая познакомила его с Мавкой. Дудка поёт голосом Мавки, а Килина уговаривает Лукаша срубить иву. Получив отказ, пытается сделать это сама. Мавку спасает появившийся Перелесник.

Лукаш уходит в лес, где встречает видение Мавки. Воспоминания о весне и любви в осенней ночи покрываются снегом. Лукаш неподвижно сидит под берёзой… Финальные слова книги дочитывает девушка на берегу, поглаживая своего парня по голове.

В ролях 
 Раиса Недашковская — Мавка
 Владимир Сидорчук — Лукаш
 Пётр Вескляров — дядя Лев
 Владимир Рудин — Леший
 Валерий Квитка — Перелесник
 Варвара Губенко — мать Лукаша
 Раиса Пироженко — Килина
 Раиса Дорошенко — Водяная русалка
 Ада Роговцева — Полевая русалка
 Леонид Марченко — Куц (молоденький чертик-паныч) Н. Таенко — Водяной
 Е. Харченко — Лихорадка
 Владимир Максименко — «Тот, кто в скале сидит»
 Дети Килины:
 Боря Воблый
 Юра Баранцев
 Потерчата:
 Ира Семко
 Серёжа Шиман

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Виктор Ивченко
 Режиссёр-постановщик: Виктор Ивченко
 Оператор-постановщик: Алексей Прокопенко
 Художник-постановщик: Владимир Агранов
 Композитор: Игорь Шамо
 Грим: Я. Гринберг
 Костюмы: Я. Добровольская
 государственный оркестр УССР
 Дирижёр: Вениамин Тольба
 Директор картины: М. Ротлейдер

Признание и награды 
 1961 — Победитель конкурса газеты «Советская культура»
 Лучший оператор года (Алексей Прокопенко)
 Лучший художник года (Владимир Агранов)

О фильме 
Первую попытку экранизации «Лесной песни», крайне театрального произведения, совершил человек, хорошо знакомый со сценой, — режиссёр Львовского театра имени Заньковецкой Виктор Ивченко. К 1961 году он уже восемь лет работал на киностудии Довженко, и одной из его заветных идей было перевести пьесу Леси Украинки на киноязык. Известно его высказывание: «В кино я пришёл ради того, чтобы снять «Лесную песню». Идея экранизации появилась с тех времён, как Виктор Ивченко на сцене Львовского театра им. М. Заньковецкой ставил «Лесную песню», где сам играл Перелесника.

Задуманное осуществилось в 1961 году, когда на экраны вышел фильм, впоследствии признанный особой вехой в истории украинского кино. При этом только что вышедшую на экраны киноверсию спектакля «Лесная песня» критики относили к своеобразному направлению, соединившему два искусства — кино и театр, а такие работы, как правило, критиковали за чрезмерную театральность (условность актёрской игры, декорации и пр.) и в то же время — за отсутствие живого контакта со зрителем. Помимо того, Ивченко стал одним из первых театральных режиссёров, которые, взявшись за камеру, начали пользоваться возможностями кино, такими как натурные съёмки, различные точки съёмки и т.п.

Киноверсии спектаклей «Назар Стодоля» и «Лесная песня», принадлежащие к своеобразному направлению, которое соединило два искусства — кино и театр, критиковали скорее как сочетание их недостатков: «театральности» (прежде всего условности актёрской игры, декораций), с одной стороны, и нехватки живого контакта со зрителем — с другой. В отечественном кинематографе оно расцвело из-за недостатка творческих кадров (результат сталинской политики); так, кинопространство заполняли отснятыми на плёнку концертами, спектаклями, даже цирковыми выступлениями… Если сначала переносили на пленку спектакли с такими малопригодными для кино атрибутами, как резкий грим и театральные декорации, то в дальнейшем стали использовать возможности кино: натурные съемки, различные точки съемки и т.д.

Пробы на роль Мавки проходили знаменитые актрисы:
Когда меня вызвали на пробы по Лесе Украинке, я была уверена, что это моя стихия, прекрасная роль, такой светлый образ. Уже после кастинга в костюмерной я увидела молодую девушку, которая готовилась к пробам после меня. И тут я обратила внимание на удивительное лицо, это было очень юное создание с прекрасными большими глазами, и такой лик, что оторвать взгляд было невозможно. Впоследствии я узнала, что это Рая Недашковская, она сыграла у Ивченко, и лучшей Нимфы, на мой взгляд, быть не могло.

Мавка—Недашковская, после выхода фильма получившая всесоюзную славу, была на момент съёмок 18-летней танцовщицей в ансамбле при Дворце пионеров:
Ивченко к нам в ансамбль пришёл не просто так — ему посоветовали пойти, посмотреть на одну индианку, вдруг подойдет. На второй день меня приглашают на студию. «Это ваши волосы?» — «Мои» — «Ну, покажите». Я расплела косу. А у меня длинная коса была. Для Нимфы это очень важно, ни один парик это не заменит».

Для юной Раи Недашковской дебютной стала не только роль в кино: первый в её жизни поцелуй оказался запечатлён на плёнку в эпизоде с исполнителем роли Лукаша Владимиром Сидорчуком.

После украинской премьеры фильма — во Львове в Театре им. М.Заньковецкой — Владимир Данченко подписал открытку Раисе Недашковской: «Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору…»

См. также 
 Лесная песня (балет)
 Лесная песнь
 Лесная песня. Мавка (фильм, 1981)

Примечания

Ссылки 
 «Лесная песня» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Лесная песня» на Рускино.ру
 «Лесная песня» на Kinokolo.ua
 Екранізацію «Лісової пісні» – завершено! // За радянський фільм. – 21. 02. 1961 (укр.)

Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы Виктора Ивченко
Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1961 года
Русалки
Экранизации пьес
Экранизации произведений Леси Украинки